Кваст (, ) — немецкая и нидерландская фамилия. Известные носители:

 Кваст, Александр Фердинанд (1807—1877) — немецкий археолог и архитектор.
 Кваст, Джеймс (1852—1927) — немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог нидерландского происхождения.
 Кваст, Ян (род. 1970) — немецкий боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года.
 Кваст, Ян Альберт (1851—1918) — нидерландский дирижёр, брат Джеймса Кваста.